Владимир Шереметевский:
 Шереметевский, Владимир Владимирович (1863—1943) — русский историк, архивист, сотрудник Московского архива Министерства юстиции, автор-составитель «Провинциального некрополя»
 Шереметевский, Владимир Петрович (1835—1895) — русский педагог, действительный статский советник.